James Lovell ist der Name folgender Personen:

* James Lovell (Politiker) (1737–1814), US-amerikanischer Politiker
 James Lovell (Pirat), englischer Seefahrer und Freibeuter im 16. Jahrhundert